Коржи —  множественное число слова корж (кулинарный термин), а также топоним, название ряда населённых пунктов.

Россия 
 Коржи — хутор в Ленинградском районе Краснодарского края.
 Коржи — исчезнувшая деревня в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.

Украина 
 Коржи — село в Барышевском районе Киевской области.
 Коржи — село в Решетиловском районе Полтавской области.
 Коржи — село в Роменском районе Сумской области.